L'edizione 1974 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Jan Mattsson (Östers IF), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1974.
 IK Sirius e Brynäs IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
Campionato svedese di calcio